Aeta - een etnische groep op de Filipijnen
Ita (bromfietsmerk) - een Nederlands bromfietsmerk tussen 1950 en 1960
Itá (Santa Catarina) - een stad in Paraguay
Itá (Paraguay), een district in departement Central in Paraguay
Mauritiuspalm of ita of itapalm - een tot 35 m hoge palmboom

Afkortingen en codes 
Italië of Italiaans:
ita - zie ISO 639, de internationale standaard voor taalcodes
ITA - zie Lijst van IOC-landcodes
ITA - zie ISO 3166-1, de internationale standaard voor landcodes
Internationaal Theater Amsterdam (ITA) - de gefuseerde Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam
Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) - een Italiaanse luchtvaartmaatschappij
International Tempest Association (ITA) - een organisatie voor de Tempestklasse in het zeilen
International Trombone Association (ITA) - een organisatie voor trombonemuziek
International Tin Agreement (ITA) - een (niet langer actieve) internationale afspraak om de tinhandel te reguleren

Personen 
Ita (heilige) (475 - 570) - ook bekend als Brigid van Munster, een Ierse geestelijke
Pieter Adriaenszoon Ita - een Nederlands vlootvoogd in de 17e eeuw
Ita Wegman (1876 - 1943) - een Nederlandse arts, antroposoof en theosoof
Ida van Nijvel (ca. 592 - 652), ook Itta of Iduberga - een heilige, echtgenote van Pepijn van Landen

Zie ook 
 Ata-ita-crisis - een discussie over het Esperanto